UMM steht für:
 Universitätsmedizin Mannheim als Universitätsklinikum Mannheim und medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg
 União Metalo-Mecânica
 University of Minnesota Morris
 Untere Meeresmolasse
 UN/CEFACT's Modeling Methodology, Modellierungsmethode der UN/CEFACT
 Summit Airport (IATA-Code), Flughafen in Summit (Alaska), Matanuska-Susitna Borough in Alaska

Umm steht für:
 Umm, Bestandteil weiblicher arabischer Beinamen

Umm ist der Beiname folgender Personen:
 Umm Kulthum,  ägyptische Sängerin und Musikerin

umm steht für:
 Umon (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Umon (Volk) in Nigeria

UMM